Britannico (dal latino Britannicus) si può riferire a:

Persone 
 Tiberio Claudio Cesare Britannico (41-55) – figlio dell'imperatore romano Claudio

Film
Britannicus – regia di André Calmettes (1908)
Britannicus – regia di Camille de Morlhon (1912)
Britannicus – film tv, regia di Jean Kerchbron (1959)

Teatro 
 Britannico – tragedia di Jean Racine
 Orpheus britannicus – composizione musicale di Henry Purcell

Etnonimi 
 Britannico o "britanno" – aggettivo relativo ai Britanni, popolazione celtica stanziata nelle Isole britanniche
 Britannico – aggettivo relativo alla Britannia, all'Impero britannico o al Regno Unito
 Britannico – singolare di britannici, cittadini del Regno Unito

Altro 
 Britannicus o Britannicus maximus – titolo onorifico in uso nell'impero romano
 Britannico o "brittonico" – uno dei due rami delle lingue celtiche insulari

Pagine correlate
Britannic
Britannica
Britannia (disambigua)